Katarakt může znamenat:

 katarakt (typ vodopádu) – typ vodopádu
 katarakt (tlumič kmitů) – zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů, nebo rázů

Související články 
 Nilské katarakty
 katarakta – označení pro šedý zákal